A Dorothy Óz földjén (eredeti cím: Dorothy and the Wizard of Oz) egy amerikai animációs sorozat L. Frank Baum Óz, a nagy varázsló című művén alapszik. A sorozat világszerte, így idehaza is a Boomerang csatornán látható.

Cselekmény 

Dorothy és kutyája, Totó nem mindennapi történetei Óz földjén, ahol megismerkednek az Oroszlánnal, Madárijesztővel és Bádogemberrel. A kis csapat időnként kiegészül Ozma hercegnővel, Smaragdváros uralkodójával, aki Dorothy egyik legjobb barátja. A gonosz Nyugati Boszorkány és unokahúga, Wilhelmina sokszor törnek borsot a főszereplők orra alá.

Magyar változat 
A szinkron a Turner Broadcasting System megbízásából készült.

Magyar szöveg:

Hangmérnök:

Vágó:

Gyártásvezető:

Szinkronrendező:

Produkciós vezető:

Felolvasó: Bozai József

Magyar hangok

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Források

Jegyzetek 

2017-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Amerikai rajzfilmsorozatok
2020-ban befejezett amerikai televíziós sorozatok
A Boomerang saját gyártású műsorai